Enrico Musiani – cantante
 Paola Musiani – cantante
 Sabrina Musiani – cantante